Ведлозе́рское сельское поселение — муниципальное образование в составе Пряжинского муниципального района Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр — село Ведлозеро.

В сельском поселении работают около 40 предприятий.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 33 населённых пункта:

См. также 
 Ведлозерская волость
 Туломозерская волость

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная
 Ведлозерское сельское поселение
 Список объектов культурного наследия на территории Ведлозерского сельского поселения

Сельские поселения Пряжинского района